J01 steht für:
 Antibiotika zur systemischen Anwendung beim ATC-Code, siehe Anatomisch-Therapeutisch-Chemisches Klassifikationssystem#Level 2 ATC-Codes
 Akute Sinusitis beim ICD-10-Code, siehe Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme

Abkürzung